Make a Wish (1937), een film uit 1937
Make a Wish (Suburbs), een lied uit de film Stuck in the Suburbs
Make a Wish (Brian Wilson), een lied van Brian Wilson
Make A Wish (ER), een aflevering van ER
Make-A-Wish Foundation, een non-profitorganisatie die wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte vervult